Das Nokia Open 1996 war ein Damen-Tennisturnier in Peking. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 14. bis 20. Oktober 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Peking